Pocono Raceway, autódromo no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos
 Poconos, região montanhosa no noroeste do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos